Viktor Vasiljevič Tihonov (), ruski hokejist in hokejski trener, * 4. junij 1930, Moskva, Rusija, † 24. november 2014, Moskva.

Tihonov je v sovjetski ligi igral za kluba VVS MVO Moskva in Dinamo Moskva, na 296-ih prvenstvenih tekmah je dosegel 32 golov. Za sovjetsko reprezentanco je nastopil na dveh prijateljskih tekmah, na katerih je dosegel en gol. 

Kot trener je začel pri klubu Dinamo Riga, leta 1977 pa je prevzel tako vodenje kluba CSKA Moskva, s katerim je osvojil trinajst zaporednih državnih naslovov med letoma 1978 in 1989, kot tudi sovjetske reprezentance, ki jo je vodil vse do razpada Sovjetske zveze leta 1991. Pod njegovim vodstvom je reprezentanca odigrala 413 tekem, na katerih je dosegla 338 zmag ter osvojila naslov svetovnega prvaka v letih 1978, 1979, 1981, 1982, 1983, 1986, 1989 in 1990, v letih 1984, 1988 in 1992 pa še naslov olimpijskega prvaka. V letih 1994 in 2003 je bil selektor ruske reprezentance.

Tudi njegov sin Vasilij Tihonov (umrl avgusta 2013) je bil hokejski trener, njegov vnuk Viktor Tihonov pa je hokejist KHL kluba SKA St. Petersburg.

Pregled kariere 

|-
| VVS MVO Moskva
| Sovjetska liga
| 49/50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| VVS MVO Moskva
| Sovjetska liga
| 50/51
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| VVS MVO Moskva
| Sovjetska liga
| 51/52
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| VVS MVO Moskva
| Sovjetska liga
| 52/53
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 53/54
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 54/55
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 55/56
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 56/57
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 57/58
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 58/59
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 59/60
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 60/61
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 61/62
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 62/63
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Sklici

Glej tudi
Seznam ruskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 

Ruski hokejski branilci
Sovjetski hokejski reprezentanti
Hokejisti VVS MVO Moskva
Hokejisti Dinamo Moskva
Ruski hokejski trenerji
Selektorji sovjetske hokejske reprezentance
Selektorji ruske hokejske reprezentance
Sprejeti v Mednarodni hokejski hram slavnih
Sprejeti v Ruski hokejski hram slavnih
Moskovski športniki
Nosilci reda za služenje domovini Ruske federacije
Nosilci reda prijateljstva Ruske federacije
Nosilci reda prijateljstva med narodi
Nosilci reda časti Ruske federacije
Nosilci reda Lenina
Nosilci reda oktobrske revolucije
Nosilci reda rdeče delavske zastave